Orival puede referirse a: 

 Orival, comuna francesa situada en Charente.
 Orival, comuna francesa situada en Sena Marítimo.